

Geografia

Niemcy 
 Neuenhof – dzielnica Eisenachu

Szwajcaria 
 Neuenhof – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Baden

Inne 
 Neuenhof – pałac

Zobacz też 
 Neuhof
 Neunhof